Франсиско Хавијер Родригез Пинеда (; 20. октобар 1981) — бивши мексички фудбалер. Играо је на позицији центархалфа у одбрани.

Статистика каријере

Репрезентативна

Успеси

Клупски 
Гвадалахара
 Мексичка лига: 2006.
ПСВ Ајндховен
 Суперкуп Холандије: 2008.
Клуб Америка
 Мексичка лига: 2013.

Репрезентативни 
 КОНКАКАФ златни куп: 2015.

Извори

Спољашње везе 
 
 
 

Рођени 1981.
Мексички фудбалери
Мексички фудбалски репрезентативци
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Гвадалахаре
Фудбалери ПСВ Ајндховена
Фудбалери Штутгарта
Фудбалери Америке
Фудбалери Круз Азула
Фудбалери Бундеслиге
Фудбалери Ередивизије
Фудбалери на Летњим олимпијским играма 2004.
Мексички олимпијци на Летњим олимпијским играма 2004.
Фудбалери на Купу конфедерација 2013.
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Светском првенству 2010.
Фудбалери на Светском првенству 2014.